vrms (, Виртуальный Ричард М. Столлман) — консольная программа, которая находит установленные несвободные пакеты в основанных на Debian дистрибутивах. Программа также сообщает процент несвободных пакетов в системе.

Программа не ограничивается Debian (например, она работает в Ubuntu) и может работать не только на Linux, так как написана на Perl.

Vrms названа в честь Ричарда Столлмана, так как он, являясь идеологом свободного ПО, часто просит отказаться от несвободных программ или объявить бойкот производителю по идеологическим причинам.

На самом деле, vrms в Debian руководствуется Debian Free Software Guidelines; точнее, лишь распределением пакетов по дистрибутивам, а не мнением RMS или FSF. 

В будущих версиях планируется добавить высказывания Ричарда Столлмана, почему те или иные пакеты не соответствуют духу свободного ПО.

Примеры 
Вывод программы на системе с установленными Citrix Receiver, unrar и VMware Player:
                Non-free packages installed on localhost
 
 icaclient                 Citrix Receiver for Linux
 unrar                     Unarchiver for .rar files (non-free version)
   Reason: Modifications problematic
 vmware-player             Free virtual machine player from VMware
 vmware-player-kernel-modu vmware-player modules for Linux (kernel 2.6.17)
 
   4 non-free packages, 0.6% of 1218 installed packages.

Вывод программы на системе без установленных несвободных пакетов:
 user@computer_name:~$ vrms
 No non-free or contrib packages installed on computer_name!  rms would be proud.

Ссылки 
 vrms на packages.debian.org
 
 http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/v/vrms/vrms_1.17_changelog

Примечания 

Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Компьютерный юмор